Иван Иванович Саво́стиков (; , Минск, СССР — 19 июля 2018) — советский футболист, защитник. Впоследствии — советский и белорусский футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1963), заслуженный тренер Белорусской ССР (1982). Отец футболиста Кирилла Савостикова.

Биография

Тренерская карьера 
В сезоне 1986/87 годов ведомое Савостиковым минское «Динамо» приняло участие в розыгрыше Кубка УЕФА. 17 сентября 1986 года минчане, принимая в 1/32-й дома венгерский клуб «Раба ЭТО» из Дьёра, уступили 2:4. В ответном матче 1 октября минчане выиграли 1:0, но этого было мало — в следующую стадию розыгрыша прошёл клуб из ВНР.

В следующем сезоне «Динамо» выступало в Кубке обладателей кубков. 16 сентября 1987 года минчане в 1/16 Кубка принимали дома турецкий «Генчлербирлиги» из Анкары и выиграли 2:0. Через 2 недели (30 сентября) в ответном матче клуб из Минска проиграл 1:2, но по сумме 2-х матчей прошёл в 1/8, где встретился с «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна. Игра на выезде 21 октября закончилась ничьёй 1:1, а в Минске (4 ноября) команды не смогли забить ни одного гола. Таким образом, гол в гостях вывел минское «Динамо» в четвертьфинал — на бельгийский «Мехелен». 2 марта 1988 года бельгийцы выиграли дома с минимальным преимуществом (1:0), а 16 марта в Минске матч закончился вничью (1:1): «Динамо» выбыло из дальнейшей борьбы, а «Мехелен» в итоге стал обладателем трофея.

Достижения 
Как игрок
 Обладатель Кубка БССР (1960)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1963)
 Финалист Кубка СССР (1965)

Как тренер
 Обладатель Кубка Беларуси (1999)
 Финалист Кубка СССР (1987)

Личная жизнь 
Сын Кирилл (род. 1971) — футболист, сын Дмитрий выступал в мини-футболе. Внук Максим (род. 1998) — футболист.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 И. И. Савостиков на сайте «Клуб любителей истории и статистики футбола»
 И. И. Савостиков на сайте ФК «Гомель»
 2003-02-17 СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД. Иван и Иванович

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Гомель»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Белшина»
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры Белорусской ССР